Rowna bezeichnet

 Rovná u Hořepníku, Gemeinde in Tschechien
 Rovná u Strakonic, Gemeinde in Tschechien
 sorbischer Name von Rauno, devastiertes Dorf bei Senftenberg, Deutschland

Siehe auch:
 Rovná